O HackerTeen é um projeto educacional brasileiro, criado pela empresa 4Linux de São Paulo em 2004 e  que visa capacitar jovens adolescentes para o mercado de trabalho relacionado a Tecnologia da Informação.

O projeto 

O projeto atende geralmente a jovens na faixa etária dos 14 aos 19 anos. Dentre os principais objetivos  da formação podemos citar:

 canalizar a energia que o jovem aplica em jogos, Orkut e MSN para o processo de aprendizagem de segurança da informação;
 inserção do jovem no mercado de trabalho;
 abordagem de questões éticas e empreendedoras.

Repercussão social 

O projeto ao longo de sua jovem trajetória foi amplamente elogiado pela mídia nacional. Dentre os veículos que já noticiaram algum tipo de informação a respeito, podemos citar como exemplo a revista Isto É e o jornal O Estado de S. Paulo, TV cultura, Record, e no site do Google.

Além da crítica positiva da mídia o projeto também recebeu apoio e influência do sociólogo Sérgio Amadeu, que já foi assessor da Casa Civil,  além de defensor e escritor de importantes obras a respeito do Software Livre.

Método diferenciado 

O projeto apresenta uma série de características peculiares que visa atender ao público jovem. Utiliza uma série de recursos que geralmente estão presentes em mangás e RPGs eletrônicos. Além de utilizar conceitos de Paulo Freire no processo de formação.

Recentemente um dos criadores do projeto Marcelo Marques, publicou um livro contendo a "história oficial do Hackerteen" em inglês, através da editora norte-americana O'Reilly e que já figura na lista dos dez mais vendidos do site comercial Amazon.

O ensino a distância 

Apesar de possuir sede em São Paulo, sem filiais em outros estados ou países, o projeto trabalha a nível internacional devido a um sistema de ensino a distância que atende a jovens de  Angola e Portugal por exemplo.

O método também faz com que o aluno se torne um autodidata conseguindo, "se virar" em algumas situações no trabalho e ter uma capacidade de aprender sozinho.

Parcerias 

No início o projeto chegou a contar com a parceria da ABIN (Agência brasileira de inteligência), por um dado período de tempo, além da IBM e do Banco Ibi. O projeto possui também um sistema de bolsas de estudos que permite que entidades enviem jovens periodicamente para se formarem gratuitamente.

Ver também 

 Hackers
 Segurança de computadores
 Tecnologia da Informação

Ligações externas 

 
 

Segurança da informação